

Кузрека — річка у Мурманській області, впадає до Кандалакської затоки Білого моря
 Кузрека — річка у Карелії, впадає до Онезької затоки Білого моря

Дивись також 
 Куз